Чакраборти ( Chôkrôbôrti, «правитель», этимологич. «катящий колесо») — индийское имя собственное бенгальского происхождения.

Преимущественно встречается у бенгальцев и ассамцев в индийских штатах Западная Бенгалия, Ассам, Трипура, Пенджаб, а также в Бангладеш (ранее Восточная Бенгалия). Встречается в разных вариантах передачи, включая Чакрабарти (Chakrabarti и Chakrabarty), Чакраборти (Chakraborti и Chakraborty), Чакраварти (Chakravarthy, Chakravarti и Chakravarthi), Чакраверти (Chakraverty), Чакраворти (Chakravorti и Chakravorty), Чакравортти (Chakravortty), Чокроборти (Chokroborti) и т. д.

В большинстве случаев служит фамилией, однако в некоторых случаях является личным именем или (в южноиндийских именах) отчеством.

Люди с этой фамилией преимущественно происходят от ассамских и бенгальских браминов, хотя встречаются и происходящие из кшатриев, в частности, носители пенджабского варианта Чакраварти.

Носители фамилии 
В форме Чакрабарти (Chakrabarti, Chakrabarty)
  (род. 1952) — индийский классический музыкант, вокалист и гуру.
  (1892—1962) — бенгальский революционер, политик и общественный деятель.
  (род. 1958) — индийский политолог.
  (род. 1952) — индийский физик, член Индийской национальной академии наук (ИНАН).
  (прибл. 1669—?) — средневековый бенгальский поэт.
  (род. 1941) — индийский археолог.
  (род. 1948) — индийский историк.
  (род. 1966) — американский астроном и астрофизик.
  (род. 1967) — индийский ученый-информатик, член ИНАН.
  (род. 1956) — индийский актёр.
  (род. 1948) — индийский кинематографист и театральный деятель.

В форме Чакраборти (Chakraborti, Chakraborty)
 Митхун Чакраборти (род. 1950) — индийский актёр.
  (род. 1965) — индийский певец.
  (род. 1983) — немецкий актёр индийского происхождения.
  — индийский ученый-нанотехнолог, член ИНАН.
  (1899—1961) — индийский (бенгальский) комедийный актёр.
  (род. 1957) — индийский химик, член ИНАН.
  — индийский (бенгальский) кинорежиссёр.
  (род. 1985) — немецкая актриса индийского происхождения.
  (1902—1980) — бенгальский революционер, писатель и общественный деятель.

В форме Чакраварти (Chakravarty)
  (род. 1953) — индийский химик, член ИНАН.
  (род. 1924) — бенгальский поэт.
  (1889—1970) — бенгальский революционер.

В форме Чакравортти (Chakravortty)
 Прамода Бхушан Чакравартти, более известен как Бхакти Прамод Пури Госвами (18981—999) — индуистский религиозный деятель, святой гаудия-вайшнавизма.

В форме Чакраворти (Chakravorty)
  (род. 1935) — индийский химик, член ИНАН.
 Дипанкар Чакраворти — индийский материаловед, член ИНАН.
  (1929—2004) — индийский кинорежиссёр и продюсер.

В форме Чакравортти (Chakravortty)
 Дипшикха Чакравортти — индийский микробиолог-инфекционист, член ИНАН.

Примечания